Krvava nedjelja odnosi se na nekoliko povijesnih događaja u kojima se radilo o incidentima s ljudskim žrtvama koji su se dogodili nedjeljom:

 Krvava nedjelja (1871.), gušenje Pariške komune
 Krvava nedjelja (1887.), nasilje u Londonu 13. studenog 1887.
 Krvava nedjelja (1900.), dan kada je poginulo mnogo vojnika o Burskom ratu 18. veljače 1900.
 Krvava nedjelja (1905.), nasilje u Petrogradu 22. siječnja 1905.
 Krvava nedjelja (1913.), pokolj Iraca u Dublinu koji su počinili britanski vojnici 31. kolovoza 1913.
 Mariborska krvava nedjelja, pokolj Nijemaca koji su počinili slovenski vojnici u Mariboru 1918.
 Krvava nedjelja (1972.), pokolj Iraca u Derryju koji su počinili britanski vojnici 30. siječnja 1972.

Krvava nedjelja u popularnoj kulturi:

 Bloody Sunday (2002.), film koji je snimljen 2002. koji opisuje pokolj u Derryju 1972. 
 Bloody Sunday (pjesma), pjesma irske grupe U2